Perkins megye (Dél-Dakota)
Perkins megye (Nebraska)